Francja:
 Montet-et-Bouxal – gmina
 Le Montet – gmina

Szwajcaria:
 Montet (Glâne) – gmina w kantonie Fryburg, w okręgu Glâne

Osoby:
 Jacques Montet – francuski chemik
 Pierre Montet – francuski archeolog